«Эльфи́йская ру́копись: Сказа́ние на все времена́» — метал-опера и концептуальный альбом российской пауэр-метал группы «Эпидемия»; вторая часть «Эльфийской рукописи». Альбом записан и выпущен 13 ноября 2007 года.

Сюжет 
Ниже приведен краткий сюжет, оригинальную версию можно прочитать на официальном сайте группы. Герои первой части: Дезмонд, Торвальд и Алатиэль отправляются в погоню за завоевателем Деймосом в его умирающий мир, Ксентарон. Портал, созданный магом Ирдисом, раскидал героев в разные места нового мира (Звёздный портал).

Дезмонд попал в плен к гномам, хранителям гор, подозрительно относящимся к чужеземцам (Владыки гор). Те предоставляют решить его судьбу магу-отшельнику, который оказывается свергнутым богом-создателем Ксентарона. Он рассказывает печальную историю своего мира. Когда-то это был цветущий уголок Вселенной, но демоны-завоеватели под предводительством тёмной королевы Минатрикс свергли демиурга и погасили солнце, обрекая Ксентарон на погибель. В Дезмонде бог видит спасителя Ксентарона и вручает ему свой магический посох (Исповедь первого бога).

Торвальд оказывается в горах. Поднявшись на самую высокую вершину, он обнаруживает там башню, с заточенным в ней Деймосом. Торвальд собирается уже покарать врага, но тот рассказывает ему о причинах своего нашествия. Деймос пытался найти новый дом для своего народа, погибающего на тёмном и ледяном Ксентароне, и в качестве такового выбрал Энию. По наущению демонов и дракона Ская он пытался поработить этот край, когда же его война окончилась фиаско, хозяева избавились от нерасторопного исполнителя, заточив его в его собственной башне. У Торвальда не поднимается рука на несчастного (Нити судьбы).

Принцессу Алатиэль магия заносит на остров, где дремлют золотые драконы. Единственный бодрствующий дракон, Гилтиас, рассказывает ей, что Золотые Драконы — единственная сила, способная сопротивляться Синим Драконам, слугам демонов (Остров драконов). Чтобы пробудить их, нужен древний артефакт — посох бога-создателя. Дракон несёт Алатиэль навстречу Дезмонду (Океан пустоты).

Тем временем войска демонов и Синих Драконов готовятся к новому вторжению на Ксентарон. Деймос собирает верные ему войска, и вместе с Торвальдом и Дезмондом они занимают оборону в цитадели Деймоса. Жестокая битва уносит много жизней, на помощь защитникам выходят гномы, однако Торвальд погибает. В самый разгар боя Гилтиас приносит Алатиэль, и та раскрывает мужу секрет волшебного посоха. Дезмонд пробуждает Золотых Драконов, те приходят на битву и приносят силам добра победу, Гилтиас убивает Ская, а Минатрикс бежит за пределы Ксентарона в своё измерение. (Сказание на все времена). После этого заклятия, наложенные на солнце, рассеиваются, и на Ксентароне начинается первая за много лет весна (Солнца свет).

Список композиций 
Сценарий и тексты песен — Юрий Мелисов

Instrumental — Karaoke Version (2021) 
В рамках проекта на Planeta были созданы инструментальные версии альбома с записей концертного альбома Эльфийская Рукопись Навсегда.

Состав

В ролях 
 Дезмонд, полуэльф — Максим Самосват (Sunburst, экс-Эпидемия, экс-Mechanical Poet)
 Торвальд, рыцарь — Андрей Лобашёв (экс-Arida Vortex)
 Ирдис, эльфийский волшебник — Артур Беркут (Беркут, экс-Ария, экс-Автограф)
 Деймос, правитель Ксентарона — Дмитрий Борисенков (Чёрный Обелиск)
 Минатрикс, королева демонов — Екатерина Белоброва (The Teachers)
 Скай, синий дракон — Кирилл Немоляев (Бони НЕМ)
 Алатиэль, эльфийская принцесса — Александра Комарова (Luna Aeterna)
 Гилтиас, золотой дракон — Евгений Егоров (Эпидемия, экс-Колизей)
 Безымянный Бог, создатель Ксентарона — Михаил Серышев (экс-Мастер)
 Дрогбар, царь гномов — Константин «Тролль» Румянцев (Тролль гнёт ель)

Инструменталисты 
 Юрий Мелисов — гитара
 Илья Мамонтов — гитара
 Иван Изотов — бас-гитара
 Дмитрий Кривенков — ударные
 Дмитрий Иванов — клавишные
 Андрей Смирнов — соло-гитара (7)
 Владимир Лазерсон — флейта (4), волынка (12)

Примечания

Ссылки 
 Альбом на официальном сайте Эпидемии 

Альбомы группы «Эпидемия»
Концептуальные альбомы
Российские рок-оперы
Альбомы CD-Maximum